Уклон:
 Уклон — показатель крутизны склона (а также ската кровли и т. п. в строительстве)
 Уклон — подземная наклонная горная выработка
 Уклон реки — отношение падения реки на каком-либо участке к длине этого участка

 Уклон — элемент оборонительной техники в классическом боксе, заключающийся в смещении или наклоне туловища бойца для увода головы с линии удара навстречу ему.
 Уклон — отклонение от основной линии, проводимой политической партией (напр. см. левый уклон, правый уклон, меньшевики)
Уклон в 1 промилле (1мм на 1 метр), в угловом измерении, равен 3,437' или 3'26.22''.

См. также 
 Гидравлический уклон